Jerzy Wróbel – polski profesor mechaniki, wykładowca Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. (1948–2012)
 Jerzy Wróbel – polski żołnierz, uczestnik Kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, ekonomista (1918–1978)
 Jerzy Mikołaj Wróbel – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, pracownik Instytutu Fizyki PAN
 Jerzy Tadeusz Wróbel – polski chemik, profesor nauk chemicznych (1923–2011)